Anons – krótkie ogłoszenie opisujące np. towar na sprzedaż lub do kupna. Zawiera dokładny opis przedmiotu.
Anonsem mogą być także ogłoszenia towarzyskie, handel wymienny, kupię/sprzedam zwierzę lub handel nieruchomościami.

Komunikacja